Франц Штейндахнер () — австрийский зоолог.

Биография 
Прежде чем обратиться в 1856 году к естественным наукам, Штейндахнер изучал право в Вене. Он занимался сначала ископаемыми рыбами. За свои выдающиеся труды в 1860 году ему было поручено возглавить коллекцию рыб Музея естествознания в Вене. В следующем году, после ухода Леопольда Фитцингера, он также принял коллекцию земноводных и пресмыкающихся.

Первые путешествия привели Штейндахнера в Испанию, Португалию, на Канарские острова и в Сенегал.

С 1859 по 1868 годы Штейндахнер опубликовал 55 трудов по ихтиологии, что составило в общей сложности почти 900 страниц, и стал за короткое время одним из самых выдающихся ихтиологов. В 1890-х годах он возглавил Австро-Венгерскую глубоководную экспедицию в восточной части Средиземного, в Адриатическом и Красном морях.

Эпонимы 
Род рыб Steindachneridion (семейство Pimelodidae) и семейство рыб штейндахнериевые (Steindachneriidae) названы в его честь. Также в его честь получила название черепаха Palea steindachneri.

Труды 
 Die Süßwasserfische des südöstlichen Brasilien, Wien 1877
 Über drei neue Characinen und drei Siluroiden aus dem Stromgebiete des Amazonas innerhalb Brasilien, Wien 1908.
 Beiträge zur Kenntnis der Flussfische Südamerikas, Wien 1915

Примечания

Литература 
 
 Paul Kähsbauer: Intendant Dr. Franz Steindachner, sein Leben und Werk. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, Bd. 63, 1959
 V. Stagl: Steindachner Franz. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 13, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957—2005, S. 164